Хайнихен:

 Хайнихен — город в Германии, в земле Саксония.
 Хайнихен — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Хайнихен, Иоганн Давид (1683 — 1729) — немецкий композитор позднего барокко, музыкальный теоретик, придворный капельмейстер.